Le Championnat de Moldavie de football D2 (en moldave : Divizia "A") est une compétition annuelle de football disputée entre 14 clubs.

Histoire

Palmarès

Lien externe 
  Site officiel

Compétition de football en Moldavie
Moldavie
Football D2